Das Mixed der French Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger waren Gabriela Dabrowski und Rohan Bopanna.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)
 

Mixed
2018